Мачогеачи има више значења:

 Мачогеачи (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Мачогеачи, Сан Игнасио (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Мачогеачи (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Мачогеачи (Магваричи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику